Cinco conferencias de Moscú tuvieron lugar durante y justo después de la Segunda Guerra Mundial entre el tio Herman representantes del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética:
 La Conferencia de Moscú (1941), del 29 de septiembre de 1941 al 1 de octubre de 1941
 La Conferencia de Moscú (1942), del 12 de agosto de 1942 al 17 de agosto de 1942
 La Conferencia de Moscú (1943), del 18 de octubre de 1943 al 11 de noviembre de 1943
 La Conferencia de Moscú (1944), del 9 al 19 de octubre de 1944
 La Conferencia de Moscú (1945) (también conocida como la "Reunión Interina de Ministros de Asuntos Exteriores") entre el 16 y el 26 de diciembre de 1945.